« Bite » est une expression d'argot désignant vulgairement le pénis.
 La Grosse Bite à Dudule est une chanson paillarde.
 Bitės est une entreprise lituanienne de téléphonie mobile
 BITE est l'acronyme de Biometric Identification Technology Ethics, dans le domaine de la bioéthique.
 BITE est l'acronyme de Built-In Test Equipment en avionique.
 Bite (de l'anglais to bite, « mordre ») est un film d'horreur canadien de Chad Archibald sorti le .